De Vrije Pers (krant), een voormalige Nederlandse krant
 De Vrije Pers (uitgeverij), een voormalige Belgische uitgeverij